

Алтинсаріно — село, Жетисайський район, Туркестанська область
 Алтинсаріно — село, Камистинський район, Костанайська область
 Алтинсаріно — село, Костанайський район, Костанайська область